Эвиатар Зерубавель (, 1948, Израиль) — израильский и американский социолог, автор трудов по социологии знания, работ о рационализации и стандартизации времени в повседневной жизни, роли стандартов в познании и общении.

Биография 
Учился в Тель-Авивском университете. Защитил диссертацию в Пенсильванском университете, где его наставником был Ирвинг Гофман. Преподавал в Колумбийском университете и университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. В дальнейшем его карьера связана с Ратгерским университетом.

Научные интересы 
Главная тема Зерубавеля — рационализация повседневности, и в первую очередь — её временных мер.

Труды 
 Patterns of Time in Hospital Life: a sociological perspective (1979)
 Hidden rhythms: schedules and calendars in social life (1981, переизд. 1985)
 The seven day circle: the history and meaning of the week (1985)
 The fine line: making distinctions in everyday life (1991, переизд. 1993)
 Terra cognita: the mental discovery of America (1992, переизд. 2003)
 Social Mindscapes: an invitation to cognitive sociology (1997, переизд. 1999)
 The clockwork muse: a practical guide to writing theses, dissertations, and books (1999)
 Time maps: collective memory and the social shape of the past (2003)
 The elephant in the room: silence and denial in everyday life (2006)
 Ancestors and relatives: genealogy, identity, and community (2011)

Ссылки 
 На сайте Рутгерского университета
 Время, история и память. Программа лекционного курса, 2009
 Интервью Дмитрию Шалину об Ирвинге Гофмане

Выпускники Тель-Авивского университета
Социологи Израиля
Социологи США
Социологи культуры
Социологи повседневной жизни
Социологи времени
Социологи по алфавиту